Calixto Ortega Matamoros (1811-1860), grabador, pintor e ilustrador español.
 Calixto Ortega, magistrado venezolano.
 Calixto Ortega Sánchez, sobrino de Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela.